Серия B 2016/2017 — 85-й сезон второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он проходил с 26 августа 2016 года по 19 мая 2017 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика и профиль чемпионата на сайте transfermarkt.it 
 Чемпионат на сайте gazzetta.it 

2016/2017
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2016/2017